(), un tableau de Pieter Pourbus.
Le Tricheur (1909), un film de Louis Feuillade,
Le Tricheur (1945), un roman de Claude Simon,
Le Tricheur (2012- ), un jeu télévisé animé par Guy Jodoin,

Voir aussi